Звонарёв Кут — название населённых пунктов в России:

 Звонарёв Кут — село в Табунском районе Алтайского края, упразднено в 1960-х годах.
 Звонарёв Кут — село в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Звонарёв Кут — прежнее название села Звонарёвка Марксовского района Саратовской области.